Palazzo Arrighetti-Gaddi (Firenze)
Palazzo Gaddi (Firenze)
Palazzo Gaddi (Forlì)
Palazzo Gaddi (Roma)